Мото Гран-Прі Індіана́поліса 2014 року, офіційна назва Red Bull Indianapolis Grand Prix — десятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 8—10 серпня 2014 року на автомотодромі Індіанаполіс Мотор Спідвей, розташованого поруч з містом Індіанаполіс у США. Гонка стала останньою для Коліна «Техаське Торнадо» Едвардса, який після неї завершив свою кар'єру як гонщика MotoGP. По завершенні сезону Гран-Прі Індіанаполіса 2014 було визнане найкращим у сезоні.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 112,59 км (27 кіл).

Перед початком етапу було повідомлено, що Нікі Хейдена, який переніс операцію, замінить британський гонщик Леон Кам'є.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Першочергова дистанція гонки становила 104,30 км (25 кіл). Однак, через велику кількість падінь на початку гонки (в яких постраждали Ренді Крумменахер, Азлан Шах, Ентоні Вест та Маттіа Пасіні), гонка після двох повних кіл була зупинена дирекцією та розпочата знову, але загальна дистанція була скорочена на 1/3 частину, до 66,72 км (16 кіл).

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 95,91 км (23 кола).

Примітка: * — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
У класі MotoGP вперше за 3-річну історію команди «Paul Bird Motorsport» обидва її гонщики фінішували в очковій зоні.

Рекорди 
 Здобувши 10-ту перемогу поспіль, Марк Маркес повторив досягнення легендарного Джакомо Агостіні, який теж тріумфував у перших 10 гонках сезонів 1968,1969 та 1970.

Цікаві факти 
 Під час церемонії нагородження призерів гонки у класі Moto3 пляшка шампанського було надана лише Ефрену Васкесу, оскільки за законами штату Індіана, де проходили змагання, алкогольні напої можна вживати лише з 21-го року, а іншим призерам, Романо Фенаті та Джеку Міллеру, на момент нагородження виповнилось лише 18 та 19 років відповідно.
 Гонщики класу MotoGP Марк Маркес та Хорхе Лоренсо виступали у спеціально підготовлених для цієї гонки шоломах: перший їхав у шоломі моделі «Shoei NXR USA Special» в «американському стилі», у другого шолом був сталевого кольору в стилі «мамба». Ветеран мотогонок Колін Едвардс виступав у комбінезоні та шоломі в камуфляжних кольорах.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

 2014
2014
Індіанаполіс
Серпень 2014